Ушаковское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Ушаковское сельское поселение — в составе Катайского района Курганской области.
 Ушаковское сельское поселение — в составе Атяшевского района Республики Мордовия.
 Ушаковское сельское поселение — в составе Муромцевского района Омской области.
 Ушаковское сельское поселение — в составе Колпнянского района Орловской области.
 Ушаковское сельское поселение — в составе Дорогобужского района Смоленской области.
 Ушаковское сельское поселение — в составе Вагайского района Тюменской области.

См. также 
 
 Ушаковское муниципальное образование